Ulica Ludwika Zamenhofa w Poznaniu 
 Ulica Ludwika Zamenhofa w Warszawie